Braunes Wasser ist der Name folgender Gewässer im Harz:

 Braunes Wasser (Holtemme), Zufluss der Holtemme
 Braunes Wasser (Kalte Bode), Zufluss der Kalten Bode